
Plusieurs villes possèdent une rue Érasme :

Rue Érasme à Bruxelles

Rue Érasme à Paris

Notes et références

Voir aussi 
 

Erasme